A Internacional Comunista também é o nome dado a vários movimentos comunistas de cunho multinacional:

Associação Internacional dos Trabalhadores ou Primeira Internacional.
Internacional Socialista ou Segunda Internacional.
Internacional Socialista (1951-presente).Terceira Internacional ou Comintern.
 Quarta Internacional''' - Trotskista.

 
Desambiguações de organizações

eo:3-a Internacio
ru:Коминтерн